Naumann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Clas Michael Naumann
 Dieter Naumann
 Ian D. Naumann
 Johann Friedrich Naumann
 Stefan Naumann